Maba ubanghensis är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Auguste Jean Baptiste Chevalier. Maba ubanghensis ingår i släktet Maba och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
ubanghensis